Inge I van Zweden, koning van Zweden (ca. 1080-ca. 1110)
 Inge I van Noorwegen (+1161), koning van Noorwegen (1136-1161)